Torneo Apertura 1994 puede referirse a:

 Torneo Apertura 1994 en Argentina.
 Torneo Apertura 1994 en Bolivia.
 Torneo Apertura 1994 en Uruguay.

Véase también
 Torneo Clausura 1994,  desambiguación.
 Torneo Apertura 1993,  desambiguación.
 Torneo Apertura 1995,  desambiguación.